Павлозаводской сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Павловском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Сибирские Огни.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1538 человек, в том числе 724 мужчины и 814 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1551 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Жуковка,
 посёлок Красный Май,
 посёлок Сибирские Огни.

Примечания 

Сельские поселения Павловского района Алтайского края